O Portuguesa Rugby antigo Guarulhos Rugby é o primeiro e único time em atuação da cidade de Guarulhos e tem como principal objetivo expandir cada vez mais o esporte

História 
Tudo começou com Guarulhos Rugby que foi fundado em 25/10/2011, Quem deu inicio a este projeto foi o fundador Raphael Ataide e seu amigo Vicente Moreno e contamos com a ajuda do Rafael Percebão para puxar os treinos, uma ideia ousada que visa divulgar o esporte na Cidade e promover ações sociais com jovens. Após conseguir divulgar o time em um jornal de grande circulação da cidade e criar um pequeno site para facilitar o contato com os interessados, o Rugby teve inicio na Cidade de Guarulhos.
No primeiro treino da equipe compareceram 14 jogadores, jogadores estes que nunca tinham tido contato com o Rugby, percebemos então que o esporte teria futuro na Cidade. Destacamos que o Rugby tem lugar para todos, o tipo físico do jogador não é definido, cada tipo físico é bem aproveitado dentro do time na posição onde melhor possa se desempenhar.
No dia 29/02/2012, com pouco mais de 4 meses de existência o Guarulhos Rugby se une a Associação Esportiva Rhynos (Time de F.A Lusa Rhynos) e passar a se chamar “Lusa Rhynos Rugby” um passo ainda mais ousado, Rugby e Futebol Americano na mesma Associação.
Esse ano de 2013 a nova diretoria promete a melhor qualidade de treinamento, com total comprometimento a ensinar e divulgar o Rugby nacional.

Treinos 
-Masculino 

(Categoria: XV) Segunda, Quarta e Sexta (20:00 às 22:00)
                                             
(Categoria:Sevens) Quinta (20:00 às 22:00)

-Feminino

Terça e Quinta (20:00 às 22:00)

Sábado (16:00 às 18:00)

Local: Estádio Municipal Arnaldo José Celeste 

Rua: Domingos Fanganiello, 315 - Ponte Grande, Guarulhos/SP

Time Masculino 
No primeiro ano como Lusa Rhynos  o time tomou a decisão de mergulhar de cara no Campeonato Paulista de Acesso, mesmo sendo um time com muitos novatos, acreditávamos em nosso potencial o qual garantiu no primeiro jogo a vitoria contra o Pirituba Rugby, mostrando para muitos que não entremos para brincar.

Ao passar do ano algumas divergência surgiram, mas isso não passou de uma prova que conseguimos passar por cima e conquistar uma posição aceitável  para o primeiro ano de uma equipe de "novatos". Ao termino desse ano a equipe se encontra com força total para 2014

Time Feminino Times de rugby de São Paulo 

Em meados de junho de 2013, o time feminino tomou um novo rumo com foco e objetivos maiores.

Com seu novo treinador Edu maori, a cada treino que passava começamos a ter um maior números de Amazonas mostrando que Rugby também é esporte de mulher. Com vitorias em alguns amistosos contra grandes times Femininos, conseguirão conquistar com muito orgulho o segundo lugar no 1° Torneio Lusa Rhynos Rugby realizado em Guarulhos, perdendo apenas para a equipe do Rio branco e conquistando a vitoria contra diversas outras equipes como: Atr, FFLCh, Each, Mackenzie, Barbarians e União Rugby Alphaville.

O Segundo lugar só trouxe mais garra para nossas Amazonas que treinam cada vez mais focadas para 2014, querendo conquistar campeonatos importantes como: Lions,Super Sevens, Copa Lusa Rhynos e outros.

Times de rugby de São Paulo
Esporte de Guarulhos
Fundações em São Paulo em 2011